Plaisir peut désigner :

Patronyme 

 Le Sieur du Plaisir (16..-16..?) est un écrivain français du  siècle.

Nom commun 
 Le plaisir est chez l'être vivant une sensation agréable et recherchée.

Toponyme 

 Plaisir est une commune française située dans le département des Yvelines, en région Île-de-France.
 Saint-Plaisir est une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Titres 

 Du plaisir est le vingt-troisième album studio de Michel Sardou paru en 2004.
 Le Plaisir est un album d'Alain Chamfort sorti en 2003.
 Le Plaisir est un film français réalisé par Max Ophüls, sorti en 1952.

Voir aussi